Oeciacus är ett släkte av insekter. Oeciacus ingår i familjen vägglöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vägglöss
Oeciacus